Канаан-дус-Каражас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Парауапебас. Население составляет 26 716 человек на 2010 год. Занимает площадь 3 146,407 км². Плотность населения — 8,49 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 33 632 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 175 946 444,00 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14 055,48 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,700 (данные: Программа развития ООН).

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара